Дъртия Гнусен Рон е измислен персонаж от поредицата на Тери Пратчет за Светът на диска. Западнал, мръсен и с напълно неразбираем говор, той обитава улиците на Анкх-Морпорк заедно с група просяци недостойни да бъдат приети в Гилдията на просяците. Притежава единственото говорещо куче - Гаспод. Дъртия Гнусен Рон е известен със своята Воня, толкова наситена, че дори се сдобива със своя собствена индивидуалност. В романът Истината се споменава, че Вонята дори води собствен живот, чете и ходи на театър.

Герои от Светът на диска